Том Пелфри (; род. 28 июля 1982) — американский актёр. Известен по ролям Курта Банкера в телесериале «Банши» и Джонатана Рэндалла в телесериале «Направляющий свет».

Ранние годы 
Родился в Хауэлле, Нью-Джерси, США, в 1982 году. Окончил  в 2004 году.

Фильмография 

Выпускники Школы искусств Мейсона Гросса